Гай Скрибоний Курион () e име на римските политици:

 Гай Скрибоний Курион (едил 196 пр.н.е.), 174 пр.н.е. е вторият плебей, който става curio maximus
 Гай Скрибоний Курион (понтифекс), 174 пр.н.е.
 Гай Скрибоний Курион (претор), претор 121 пр.н.е.
 Гай Скрибоний Курион (консул 76 пр.н.е.), син на претора
 Гай Скрибоний Курион (народен трибун), (+ 49 пр.н.е.), син на консула; втори съпруг на Фулвия
 Гай Скрибоний Курион, син на народния трибун и Фулвия; замесен в унищожаването на Марк Антоний